Sebaldt ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Sebaldt (* 1958), deutscher Kameramann
 Maria Sebaldt (* 1930), deutsche Schauspielerin
 Martin Sebaldt (* 1961), deutscher Politologe
 Wilhelm Sebaldt (1803–1872), deutscher Verwaltungsjurist und Regierungspräsident